Third World peut signifier :
 Third World est la traduction de Tiers monde
 Third World, le groupe de reggae jamaïcain.
 Third World, le label discographique de reggae jamaïcain.
 The 3rd World, le  du rappeur Immortal Technique